Элефтере — греческий топоним. Может означать:

 Элефтере (Кавала) — село в периферии Восточная Македония и Фракия.
  — село в периферии Фессалия.
 Элевферы — древний город.

См. также 
 Мирон из Елевфер
 Элефтерия и танатос
 Элефтерна
 Эльютера